Wake Up () — может означать:

Музыка

Альбомы 
 Wake Up — студийный альбом группы Shalamar 1990 года.
 Wake Up — студийный альбом группы The Boo Radleys 1995 года.
 Wake Up! — студийный альбом Джона Ледженда и The Roots 2010 года.
 Wake Up — студийный альбом группы Youngblood Hawke 2013 года.
 Wake Up — студийный альбом группы BTS 2014 года.
 Wake Up — студийный альбом папы римского Франциска 2015 года.
 Wake Up — студийный альбом группы The Vamps 2015 года.
 Wake Up — студийный альбом Хейзел Инглиш 2020 года.

Песни 
 «Wake Up» — песня группы Arcade Fire 2005 года.
 «Wake Up» — песня Хилари Дафф 2005 года.
 «Wake Up» — песня группы ClariS 2012 года.
 «Wake Up» — песня Элиота Вассамийе 2019 года.
 «Wake Up» — песня Трэвиса Скотта 2019 года.
 «Wake Up» — песня Zivert 2022 года.
 «Wake Up (Next to You)» — песня Грэма Паркер 1982 года.

См. также 
 Wake Up — статьи, начинающиеся с названия Wake Up.